Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1986 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Склад команди

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу 1986-1987

Кубок Федерації футболу СРСР

Кубок УЄФА

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1986